Konso bezeichnet:
 Konso (Volk), eine ethnische Gruppe in Äthiopien
 Konso (Sprache), eine Sprache in Äthiopien
 Konso (Äthiopien), eine Ortschaft in Äthiopien
 Konso (Woreda), einen Verwaltungsbezirk in Äthiopien
 Konso (Archäologie), eine archäologische und paläoanthropologische Fundstätte in Äthiopien